Bildgedicht steht für:

 einen lyrischen Text, dessen Gegenstand ein Bildnis (zum Beispiel ein Gemälde) ist, siehe Gemäldegedicht
 eine Form der Altnordischen Dichtung, die bildliche Darstellungen (insbesondere auf Schilden) behandelt, siehe Schildgedicht
 einen lyrischen Text, der so gesetzt ist, dass der Umriss eine Figur ergibt, siehe Figurengedicht